Thomas Webster (geoloog), Schots geoloog
Thomas Webster (schilder), Engels schilder
Thomas Webster (zeiler), Amerikaans zeiler